Władysław Rakowski (ur. 1892) – podpułkownik saperów inżynier Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, dowódca 3 Karpackiego Batalionu Saperów
 Władysław Rakowski (ur. 1905) – major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, zastępca dowódcy 24 Pułku Ułanów